Нарарачи има више значења:

 Нарарачи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нарарачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нарарачи, Аројос Колорадос (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику